Руче́йная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Ручейная улица — улица в Могилёве.

Россия 
 Ручейная улица — улица в Екатеринбурге.
 Ручейная улица — улица в Калининграде.
 Ручейная улица — улица в Новороссийске.
 Ручейная улица — улица в Печорах.
 Ручейная улица — улица в деревне Плиссы.
 В Санкт-Петербурге:
 Ручейная улица — улица в посёлке Левашово.
 Ручейная улица — улица в Сестрорецке.
 Ручейная улица — улица в Сыктывкаре.
 Ручейная улица — улица в Тамбове.
 Ручейная улица — улица в Уфе.